Laprida (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Laprida (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië